Сели́н Лебре́н (; 25 августа 1976, Париж) — французская дзюдоистка полутяжёлой весовой категории, выступала за сборную Франции в конце 1990-х — начале 2010-х годов. Участница двух летних Олимпийских игр, серебряная призёрка Олимпиады в Сиднее, чемпионка Европы и мира, победительница многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Селин Лебрен родилась 25 августа 1976 года в Париже. Активно заниматься дзюдо начала с раннего детства, проходила подготовку в Орлеане в местном спортивном клубе USO judo.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1997 году, когда попала в основной состав французской национальной сборной и побывала на чемпионате Европы в бельгийском Остенде, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в тяжёлой весовой категории. Год спустя на европейском первенстве в испанском Овьедо стала серебряной призёркой в зачёте полутяжёлого веса — единственное поражение потерпела здесь от испанки Эстер Сан Мигель. Ещё через год на аналогичных соревнованиях в Братиславе одолела всех своих соперниц в той же категории и завоевала тем самым золотую медаль. Кроме того, в сезоне 1999 года выступила чемпионате мира в английском Бирмингеме, где получила бронзу.

В 2000 году на европейском первенстве в польском Вроцлаве Лебрен защитила своё чемпионское звание в полутяжёлом весе и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее. Сумела дойти до финала, последовательно победив троих соперниц, однако в решающем поединке всё же уступила китаянке Тан Линь и вынуждена была довольствоваться серебряной олимпийской наградой.

На домашнем чемпионате Европы 2001 года в Париже Лебрен вновь была лучшей в своём весовом дивизионе, тогда как на чемпионате мира в немецком Мюнхене дважды поднималась на пьедестал почёта: взяла бронзу в полутяжёлой весовой категории и золото в абсолютной. В следующем сезоне в четвёртый раз подряд завоевала титул чемпионки Европы, одолев всех соперниц на соревнованиях в словенском Мариборе. Тем не менее, в 2003 году её серия побед на европейских первенствах прервалась, когда на турнире в Дюссельдорфе она проиграла в четвертьфинале немке Дженни Карл и получила бронзу.

Будучи в числе лидеров французской национальной сборной, благополучно прошла квалификацию на Олимпийские игры 2004 года в Афинах. На сей раз выиграла у двух соперниц и проиграла в полуфинале японке Норико Анно. В утешительной встрече за третье место потерпела поражение от представительницы Кубы Юрисель Лаборде и расположилась в итоговом протоколе на пятой строке.

После афинской Олимпиады Селин Лебрен осталась в основном составе дзюдоистской команды Франции и продолжила принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2005 году она вернула себе звание чемпионки Европы, одержав победу на европейском первенстве в Роттердаме, а также добавила в послужной список бронзовую награду, полученную на чемпионате мира в Каире. Год спустя стала серебряной призёркой чемпионата Европы в финском Тампере, где в финале проиграла россиянке Вере Москалюк. Последний раз показала сколько-нибудь значимый результат на международной арене в сезоне 2011 года, когда выиграла серебряную медаль на мастерском турнире в Баку. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место в сборной молодым французским дзюдоисткам.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо